Range Justice – cortometraggio western del 1911 della Bison Motion Pictures
Range Justice – film muto del 1925 diretto da Ward Hayes
Range Justice – film del 1949 diretto da Ray Taylor